HMAS Bathurst (J158), een Australisch korvet van de Bathurstklasse.
 HMAS Bathurst (ACPB 85), een Australisch patrouilleschip van de Armidaleklasse.